

Geografia 
 Valbelle – comune francese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone 
 Jean-Baptiste de Valbelle – ammiraglio francese
 Joseph-Alphonse-Omer de Valbelle – militare e nobile francese
 Joseph-Anne de Valbelle de Tourves – nobile francese
 Louis-Alphonse de Valbelle – vescovo cattolico francese